Gémes István (1927) lelkész
Gémes István a Nitroil Vegyipari Termelő–Fejlesztő Rt. elnök-vezérigazgatója